CuneiForm (, кьюниформ — клинопись), Cognitive OpenOCR — свободно распространяемая открытая система оптического распознавания текстов российской компании Cognitive Technologies.

OCR CuneiForm была разработана компанией Cognitive Technologies как коммерческий продукт в 1993 году. Система поставлялась с наиболее популярными моделями сканеров, МФУ и ПО в России и мире: Corel Draw, Hewlet-Packard, Epson, Xerox, Samsung, Brother, Mustek, OKI, Canon, Olivetti и др. В 2008 году Cognitive Technologies открыла исходные коды OCR CuneiForm.

Особенности 
CuneiForm позиционируется как система преобразования электронных копий бумажных документов и графических файлов в редактируемый вид с возможностью сохранения структуры и гарнитуры шрифтов оригинального документа в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Система включает в себя две программы для одиночной и пакетной обработки электронных документов.

Список языков, поддерживаемых системой:

 Английский
 Болгарский
 Венгерский
 Голландский
 Датский
 Испанский
 Итальянский
 Латышский
 Литовский
 Немецкий
 Польский
 Португальский
 Румынский
 Русский
 Сербский
 Словенский
 Турецкий
 Украинский
 Французский
 Хорватский
 Чешский
 Шведский
 Эстонский

Кроме того, поддерживается смесь русского и английского языка. Распознавание смесей других языков поддерживается только в ветке, разработанной Андреем Боровским в 2009 году. Обучение другим языкам затруднительно в виду связи каждого языка с dat-файлом, структура и способ получения каковых разработчиками не раскрывались.

История 
1993 год — Cognitive Technologies заключила OEM-контракт с канадской корпорацией Corel Corporation, по которому библиотека распознавания Cognitive встроена в популярный издательский пакет Corel Draw 3.0 (и последующие версии).

1994 год — Заключен контракт с Hewlett-Packard по комплектации сканеров, поставляемых в Россию OCR CuneiForm. Это первый контракт HP с российским разработчиком ПО.

1995 год — Заключен контракт с японской корпорацией Epson о комплектации сканеров OCR CuneiForm. Подписан OEM-контракт с крупнейшим мировым производителем факсимильных аппаратов, лазерных принтеров, сканеров и другого офисного оборудования — Brother Corporation. Согласно договору новый роликовый сканер Brother IC-150 будет комплектоваться программным обеспечением Cognitive для сканирования, распознавания по всему миру.

1996 год — Подписан ОЕМ-контракт с одним из крупнейших мировых производителей мониторов, факсимильных аппаратов, лазерных принтеров, многофункциональных устройств и другого офисного оборудования — Samsung Information Systems America.Согласно договору новое многофункциональное устройство Samsung OFFICE MASTER OML-8630A будет продаваться в комплекте с системой оптического распознавания символов Cognitive Cuneiform LE по всему миру.
 Подписан ОЕМ-контракт с ведущим мировым производителем офисного оборудования компанией Xerox о комплектации многофункциональных устройств Xerox 3006 и Pro-610 системой распознавания CuneiForm.
 Выпущена версия OCR CuneiForm '96, в которой впервые в мире применены алгоритмы адаптивного распознавания.

Адаптивное распознавание — метод, основанный на комбинации двух видов алгоритмов распознавания печатных символов: шрифтового (multifont) и шрифтонезависимого (omnifont). Система генерирует внутренний шрифт для каждого вводимого документа, основываясь на хорошо пропечатанных символах, то есть используется динамическая настройка (адаптация) на конкретные входные символы. Таким образом, метод совмещает универсальность и технологичность бесшрифтового подхода и высокую точность распознавания шрифтового, что позволяет кардинальным образом повысить качество распознавания.

1997 год — В системе CuneiForm впервые применены технологии, основанные на нейронных сетях. Алгоритмы, использующие нейронные сети для распознавания символов, строятся следующим образом. Поступающее на распознавание изображение символа (растр) приводится к некоторому стандартному размеру (нормализуется). Значения яркости в узлах нормализованного растра используются в качестве входных параметров нейронной сети. Число выходных параметров нейронной сети равняется числу распознаваемых символов. Результатом распознавания является символ, которому соответствует наибольшее из значений выходного вектора нейронной сети.
 Подписан новый ОЕМ-контракт с компанией Canon на комплектацию многофункциональных устройств, поставляемых в Россию, системой CuneiForm;
 Подписан новый ОЕМ-контракт с компанией OKI Europe Limited на комплектацию многофункциональных устройств OKI FAX 4100 и OKI FAX 5200, поставляемых в Россию, системой CuneiForm;
 Выход первой в мире OCR-системы CuneiForm MMX Update для процессора Intel-MMX;
 Сканеры NeuHaus комплектуются системой распознавания CuneiForm;
 Выход первой в России системы сетевого сканирования CuneiForm 98 NeST.

1999 год
 Подписан новый ОЕМ-контракт с компанией Olivetti на комплектацию многофункциональных устройств поставляемых в Россию системой CuneiForm;
 Заключено дистрибуторское соглашение с ведущим европейским дистрибутором ПО компанией WSKA (Франция) на распространение OCR Cuneiform Direct в Европе;
 Вышла новая версия системы распознавания CuneiForm 2000 в которой реализован метод "Когнитивного анализаТМ: внутрь ядра распознавания встроена экспертная система, которая позволяет проводить анализ оценок альтернатив, получаемых на выходе от каждого алгоритма распознавания, и выбирать оптимальный вариант.
 Разработан метод «Меридианной сегментации таблиц» для повышения точности воссоздания исходной формы таблицы в выходном документе;
 Разработан механизм воссоздания формы исходного документа «What you scan is what you get». Дело в том, что до настоящего времени пользователи систем распознавания тратили достаточное количество времени (которое часто превышало время самого сканирования и распознавания) для придания документу его исходной формы, добиваясь того, чтобы каждый фрагмент находился на нужном месте. Особенно это касается документов со сложной топологией: многоколончатые тексты с заголовками, аннотациями, графическими иллюстрациями, таблицами, и т. д.

2001 год — Подписан OEM-контракт о комплектации оборудования, производимого компанией Canon (сканеры, многофункциональные устройства), программным обеспечением Cognitive Technologies (OCR CuneiForm) на территории стран Восточной Европы.

12 декабря 2007 года была выпущена freeware-версия OCR CuneiForm и анонсировано открытие её исходных текстов.

2 апреля 2008 года были опубликованы исходные тексты OCR Cuneiform под лицензией BSD, а осенью — исходные тексты интерфейса системы.

Последняя версия OpenSource версии для Windows не обновлялась с февраля 2009.

В 2009 году выпущены графические интерфейсы к открытой версии Cuneiform на основе библиотеки Qt 4 — Cuneiform-Qt, YAGF. Начиная с версии 0.9.0 открытую версию для Linux можно использовать в качестве библиотеки.

Графические интерфейсы для CuneiForm 
 YAGF
 OCRFeeder
 KBookOCR
 Cuneiform-Qt
  — интерфейсная библиотека .NET
 Quneiform

См. также 
 Cognitive Forms
 Free OCR

Примечания

Ссылки 
 Порт Cuneiform для Linux.
 Сайт основанного на CuneiForm проекта OpenOCR.

Свободное программное обеспечение оптического распознавания символов
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение с лицензией BSD